

Muziekalbum 
 These are the days (Saybia) (2004), een muziekalbum van Saybia
 These are the days (Gino Vannelli) (2005), een muziekalbum van Gino Vannelli
 These are the days (Dave Hensman) (2006), een muziekalbum van Dave Hensman

Liedjes 
 These are the days (Ian McNabb) (1991), een lied van Ian McNabb
 These are days (10,000 Maniacs) (1992), een lied van 10,000 Maniacs
 These are the days (Van Morrison) (1989), een lied van Van Morrison
 These are the days (Estradasphere) (2000), een lied van Estradasphere
 These are the days (O-Town) (2002), een lied van O-Town
 These are the days (The Exies) (2007), een lied van The Exies
 These are the days (Wolfstone) (2007), een lied van Wolfstone
 These are the days (Inhaler) (2022)
Zie ook
 These Are the Days of Our Lives (1991), lied van Queen

Film en televisie 
 These Are the Days (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 1970

Zie ook 
 Those were the days (doorverwijspagina)